Kleiner Berg bezeichnet

 Kleiner Berg (Kochelsee), 631 m, Erhebung am Kochelseeufer, Bayern
 Kopeček (Broumovská vrchovina) (Kleiner Berg), 587 m n.m., Berg in Tschechien
 Kleiner Berg (Teutoburger Wald), 210 m, Berg in Niedersachsen
 Kleiner Berg Hohburg, Naturschutzgebiet in Sachsen
Siehe auch:
 Klein Berge
 Kleinberg
 Kleineberg
 Kleinenberg
 Kleinerberg